

Film 
 In the End – film del 1913 prodotto da David Horsley
 In the End – film del 2013 diretto da Jason Rob

Musica 
 In the End – singolo dei Rush del 1975, dall'album Fly by Night
 In the End – singolo dei Green Day del 1994, dall'album Dookie
 In the End – singolo dei Linkin Park del 2001, dall'album Hybrid Theory
 In the End – singolo di Drake Bell del 2005, dall'album Telegraph
 In the End – singolo di Yusuf Islam del 2006, dall'album An Other Cup
 In the End – singolo di Kat DeLuna del 2008, dall'album 9 Lives
 In the End – singolo degli Anthrax del 2011, dall'album Worship Music
 In the End – singolo di Vanessa Carlton del 2011, dall'album Rabbits on the Run
 In the End – singolo dei Black Veil Brides del 2012, dall'album Wretched and Divine: The Story of the Wild Ones
 In the End – singolo degli Snow Patrol del 2012, dall'album Fallen Empires
 In the End – singolo di Shane Filan del 2013, dall'album You and Me
 In the End – singolo di Stefanie Heinzmann del 2015, dall'album Chance of Rain
 In the End – album dei The Cranberries del 2019
 In the End – singolo dei The Cranberries del 2019